Enrico Nizzi (ur. 1 sierpnia 1990 w Cavalese) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu C.S. ESERCITO.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Enrico Nizzi pojawił się w 22 lutego 2007 roku, podczas zawodów Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w hiszpańskiej miejscowości Jaca, gdzie zajął 16. miejsce na dystansie 10 km techniką dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 stycznia 2014 roku w Mediolanie, gdzie zajął 66. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Davos 15 grudnia 2013, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 25. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Cavalese
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014